Марк Николаевич Любощинский (1816—1889) — российский государственный деятель, сенатор, член Государственного совета Российской империи (1881).  (1879).

Биография 
Родился  года — сын поручика из дворянского рода Витебской губернии.

В 1838 году окончил кандидатом юридический факультет Императорского Санкт-Петербургского университета; с 25 января 1839 года — в службе и классном чине в Министерстве финансов, затем — в Департаменте Государственного казначейства. С 1839 года — в Министерстве  юстиции; 1 октября 1854 года был произведён в действительные статские советники с назначением обер-прокурором 1-го департамента Правительствующего Сената. С 1860 года участник Судебной реформы Александра II, работал над составлением судебных уставов. Был одним из ближайших сотрудников Н. А. Милютина по реализации крестьянской реформы.

В 1861 году произведён в тайные советники. С 29 января 1863 года был назначен в Сенат — присутствующий в 4-м департаменте и, одновременно, председатель Особой комиссии при Министерстве внутренних дел для рассмотрения нового положения об опеках. С 1866 года — сенатор присутствующий в гражданском кассационном департаменте.

С 1872 года — почётный мировой судья Санкт-Петербургской и Витебской губерний.

В 1879 году произведён в действительные тайные советники. С 1 января 1881 года был назначен членом Государственного совета по Департаменту гражданских и духовных дел; был председателем Совета по тюремным делам.

Был награждён всеми российскими орденами вплоть до ордена Св. Александра Невского (1883) с бриллиантовыми знаками, пожалованными ему 30 августа 1886 года.

Скончался  года в имении Никольское Козловского уезда Тамбовской губернии, полученное как приданое жены.

Семья 
Был женат на дочери А. А. Бистром Марии Антоновне, которая в первом браке была замужем за Василием Михайловичем Быковым и имела трёх сыновей (Николай, Василий, Сергей). В браке с Любощинским она родила ещё двоих: Марк Маркович Любощинский (1865—1953) и Софья Марковна (её первый муж — А. И. Старицкий, второй — М. А. Бакунин).

Примечания

Литература 
 
 
 Любощинский Марк Николаевич // Список гражданским чинам первых III классов : Испр. по 1-е февр. 1889 г. — С. 37—38.
 
 Пономарёв В. П., Шабанов В. М. Кавалеры Императорского ордена Святого Александра Невского, 1725—1917: биобиблиографический словарь в трёх томах. Т. 2. — , 2009 г. — С. 315—316. — ISBN 978-5-89577-145-7.
 Шилов Д. Н., Кузьмин Ю. А. Члены Государственного совета Российской империи, 1801—1906 : Биобиблиографический справочник. — С.-Петербург : Дмитрий Буланин, 2007. — 992 с. — ISBN 5-86007-515-4.

Сенаторы Российской империи
Члены Государственного совета Российской империи
Почётные мировые судьи